

Prénom

Jasmine (parfois orthographié Jazmine) est un prénom floral féminin révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Son usage réapparaît en 1924, puis en 1950 avec 84 attributions, puis 125 en 1955. Ensuite, il se maintient à une quarantaine d’attributions annuelles, jusqu’aux années 1990 où il monte à plus de 200 par an. Il se fête le  (21 thermidor). Également présent dans la culture arabe, il peut aussi être fêté le 5 octobre comme sainte Fleur.

Autres 
Jasmine peut aussi désigner :
 , le nom anglais de la chanteuse taïwanaise  ;

Les personnages suivant :
 Jasmine, la fille du sultan dans le film Aladdin de Disney et ses dérivés ;
 Jasmine, personnage de la série télévisée Angel.

Les œuvres suivantes :
 Jasmine, une série télévisée québécoise ;
 Jasmine, un film d'animation français.

Voir aussi 
 Jasmine Directory, un annuaire web

Note 

Prénom féminin
Prénom révolutionnaire